Рождественские каникулы — выходные на рождественские праздники.

 «Рождественские каникулы» — роман Уильяма Сомерсета Моэма.

Фильмы 
 Рождественские каникулы (фильм, 1989)
 Рождественские каникулы-90
 Рождественские каникулы (фильм, 1944)